Rumunia wystartowała we wszystkich zimowych IO od igrzysk w Sankt Moritz w 1928 roku (oprócz igrzysk w 1960). Do tej pory jedynym zdobytym medalem jest brąz bobslejowej dwójki w składzie: Ion Panţuru i Nicolae Neagoe z 1968 roku.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!